

Lokalizacje

Niemcy 
 Worth – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Stany Zjednoczone 
 hrabstwo Worth (ang. Worth County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Worth (ang. Worth County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Worth (ang. Worth County) – w stanie Missouri
 Worth (ang. Worth Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Worth (ang. Worth Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Worth (ang. Worth Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Worth (ang. Worth Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Worth (ang. Worth Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Worth (ang. Worth Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Worth (ang. Worth Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Worth (ang. Worth Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Worth (ang. Worth Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Worth – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Worth – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Worth
 Worth – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson

Wielka Brytania 
 Worth – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Worth – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)

Osoby 
 Charles Worth – projektant mody

Zobacz też 
 Wörth